Trezzano peut désigner:
 Trezzano sul Naviglio, commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région de la Lombardie ;
 Trezzano Rosa, commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région de la Lombardie ;

Voir aussi 

 Trezza
 Trezzo

Homonymie de toponyme